Samoskevich ist der Familienname folgender Personen:

 Mackie Samoskevich (* 2002), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Maddy Samoskevich (* 2002), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Melissa Samoskevich (* 1997), US-amerikanische Eishockeyspielerin